Die Bangladesh Premier League 2017/18 war die fünfte Saison der bangladeschischen Twenty20-Cricket-Meisterschaft und fand vom 4. November bis 12. Dezember 2017 statt. Im Finale konnten sich die Rangpur Riders gegen die Dhaka Dynamites mit 57 Runs durchsetzen.

Format 
Die sieben Franchises spielen in einer Gruppe gegen jedes andere Team jeweils zwei Mal. Die ersten vier dieser Gruppe qualifizieren sich für die Playoffs, in denen im Page-Playoff-System der Sieger ermittelt wird.

Gruppenphase 
Tabelle

Playoffs

Spiel A

Spiel B

Spiel C

Finale

Einzelnachweise 

Bangladeschische Cricket-Saison 2017/18
2017 18